Почётное спортивное звание, присваивалось в 1956—1992 годах.

1956 
 Андреев, Илья Константинович ?-1982
 Иохельсон, Илья Рафаилович
 Шишагин, Борис Павлович

1957 
 Войнюнский, Исаак Григорьевич 23.12.1906 , Петроград - ??.??..1986 Ленинград.
 Гааге, Виктор Артурович
 Гордюк, Василий Игнатьевич 10.04.1915 — 06.08.1993
 Иодко, Владимир Владимирович 1.11.1910 — 29.10.1976
 Козлов, Георгий Георгиевич 05.06.1909 — 16.10.1990
 Макаров, Леонид Владимирович 1911—1992

1962 
 Вайнштейн, Лев Матвеевич 12.03.1916-25.12.2004
 Иванилов, Виктор Дмитриевич 13.04.1919
 Меривяли, Энн Юханович 3.9.1916 — 29.06.1994
 Поликанин, Евгений Иванович

1965 
 Лаар, Йоханнес Я. 8.7.1919 — 10.9.2001

1969 
 Минин, Рафаил Александрович 13.10.1907-22.03.1990
 Михайлов, Виктор Иванович 1914 — 06.1992

1970 
 Агонин, Давид Давидович
 Ратников, Юрий Дмитриевич 3.10.1933 — 2002
 Сечерин, Н. Ф.
 Хайдуров, Ефим Леонтьевич 16.01.1925-24.12.2012
 Черкасов, Валерий Евгеньевич 30.10.1932

1972 
 Бобрун, Дмитрий Викторович 02.12.1926
 Дмитренко, Антон Артемович 30.01.1909 – 11.05.1984

1974 
 Кропотин, Александр Данилович 21.11.1925 - ??.??.1989

1975 
 Симонян, Юрий Самсонович 1943—2001

1980 
 Банников, Анатолий Кириллович ?-1998
 Евдокимов, Владимир Михайлович 16.10.1935
 Курбанов, Александр Кириллович
 Лапкин, Олег Александрович
 Шамбуркин, Виктор Николаевич

1981 
 Эсельсон, Иосиф Михайлович

1982 
 Ниязов, Марат Атаевич
 Парфиянович, Александр Александрович
 Петров, Леонид Павлович
 Эрдман, Аллан Ричардович

1984 
 Комаристова, Тамара Ильинична 21.03.1933
 Курт-Суин, Муса Алиевич 12.4.1925 - 13.01.2001
 Никитин, Иоганн Иванович 16.07.1929
 Пестанов, Николай Терентьевич 1.5.1938
 Поддубный, Анатолий Петрович
 Сулейманов, Ренарт Вафич

1989 
 Борзов, Юрий
 Деркачев, Евгений Петрович

1990 
 Волькенштейн, Маргарита Францевна

1991 
 Баранов, Анатолий Евгеньевич
 Цаликов, Таймураз Борисович 25.03.1952

неизв 
 Авилов, Виктор Петрович
 Кучерявая, Людмила Николаевна 22.10.????
 Логвиненко, Владимир Владимирович
 Пищукевич, Олег Владимирович 31.07.1956
 Рассказов, Евгений Викторович 21.10.1941
 Сазонтов, Валентин Алексеевич
 Салуквадзе, Вахтанг Моисеевич
 Тягний, Софья Павловна 10.04.1927

Примечания 

Стрельба пулевая